Чемпионат Нидерландов по конькобежному спорту на отдельных дистанциях — соревнование по конькобежному спорту, проводится среди мужчин и женщин с 1987 года.

500 метров

1000 метров

1500 метров

3000 метров

5000 метров

Список призёров чемпионатов 

 На 2022 год

Соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту